Касима Син-Рю () — традиционное воинское искусство, основные принципы которого были разработаны в XVI веке.

В школе изучают кэндзюцу (технику фехтования на мечах), дзёдзюцу (технику боя с посохом), бодзюцу (технику боя шестом), нагинатадзюцу (технику боя алебардой), содзюцу (технику боя копьем), баттодзюцу (технику мгновенного обнажения меча с рубкой), дзюдзюцу (технику рукопашного боя).

История 
Касима Син-Рю получило своё название от одноимённого храма  в префектуре Ибараки. Основателем Касима Син-Рю является Кунинадзу но Махито. Самой ранней техникой Касима Син-Рю считается Касима-но-тати, переданная священникам храма основателем Касима Син-Рю. После Реставрации Мэйдзи, когда самураи считались вне закона, Касима Син-Рю передавалось по семейной линии Кунии. Восемнадцатый патриарх школы Кунии Дзэнъя открыл школу, в которой обучал людей, не являвшихся членами семьи.

Ранги в Касима Син-Рю

Примечания 

Боевые искусства Японии
Боевые искусства по алфавиту